Уэнделл Хинкл Фёрри (; 18 февраля 1907 — 17 декабря 1984) — американский физик-теоретик, известный своими работами по квантовой теории поля и ядерной физике.

Биография 
Фёрри родился в городке Прейритон (Индиана). После окончания школы поступил в  в Гринкасле (Индиана), чтобы изучать химию, однако вскоре переключился на физику и математику. Образование продолжил в Иллинойсском университете в Урбане-Шампейне, где в 1932 году защитил докторскую диссертацию. Получив стипендию Национального исследовательского совета, следующие два года провёл в Калифорнийском университете в Беркли, где работал с Робертом Оппенгеймером. В 1934 году получил место доцента (assistant professor) в Гарвардском университете. Во время Второй мировой войны работал над проектом по созданию радара в MIT Radiation Laboratory. В 1962 году получил должность профессора физики в Гарварде, в 1965—1968 годах был деканом физического факультета, в 1977 году вышел в отставку.

В 1938 году Фёрри вступил в Коммунистическую партию США. В 1953 году несколько раз вызывался для дачи показаний в Комиссию по расследованию антиамериканской деятельности, однако отказывался отвечать на вопросы в соответствии с пятой поправкой к Конституции США. В начале 1954 года принял участие в слушаниях с участием сенатора Джозефа Маккарти и ответил на вопросы о своей деятельности, но отказался называть какие-либо имена. За это был обвинен в неуважении к Конгрессу, дело было прекращено несколько лет спустя. Маккарти потребовал уволить учёного, однако в его защиту выступило руководство университета и ряд коллег, пригрозивших уволиться в знак протеста.

Научная деятельность 
В 1934 году вместе с Робертом Оппенгеймером обобщил дираковскую теорию электрона, включив в неё позитроны и получив в качестве одного из следствий эффект поляризации вакуума (аналогичные идеи высказывали одновременно и другие учёные).

В 1937 году доказал теорему симметрии в квантовой электродинамике, согласно которой можно не учитывать процессы с нечётным количеством внешних фотонов (другими словами, должны исчезать диаграммы Фейнмана с нечётным числом внешних фотонов).

В 1939 году проанализировал процесс двойного бета-распада и показал, что этот процесс может происходить без испускания нейтрино только в том случае, если эти частицы являются майорановскими.

Основные публикации

Примечания

Литература

Ссылки 
 Уэнделл Фёрри на сайте Американского института физики

Физики-теоретики США
Преподаватели Гарвардского университета
Выпускники Университета Депау
Выпускники Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне
Члены Коммунистической партии США